Cappella della Madonna del Carmine – cappella situata nella chiesa di Santa Maria del Carmine di Milano;
Cappella della Madonna del Carmine – edificio religioso situato ad Acquaviva delle Fonti;
Cappella della Madonna del Carmine – edificio religioso situato a Rocchette, nel comune di Castiglione della Pescaia.